Національний дивізіон Молдови 2005—2006 — 15-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вшосте поспіль здобув Шериф.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ністру взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як фіналіст Кубку Молдови 2005—2006.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

2005—2006
Молдова
Молдова